

Localidades

Drenovac (Paraćin)
Drenovac (Prokuplje)
Drenovac (Stanovo)
Drenovac (Vranje)
Drenovac (Šabac)

Desambiguação